Spojení písmen H a M může mít různé významy:

HM 
 HM – kód ISO 3166-2 pro Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy
 BY-HM – kód ISO 3166-2 pro město Homel
 CF-HM – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Haut-Mbomou
 Henry Molaison (1926–2008), lépe známý jako H. M. či HM – pacient s poruchou paměti
 HyperMemory (zkráceně HM) – technologie pro sdílení operační paměti
 H&M – oděvní firma

Hm 
 Hm... – česká hudební skupina

.hm 
 .hm – internetová doména nejvyššího řádu pro Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy